Решетилівка — селище міського типу в Полтавській області, адміністративний центр Решетилівського району;
 Решетилівка — вантажно-пасажирська залізнична станція в селищі  Жовтневе Полтавської дирекції Південної залізниці.